The Black Label (em hangul, 더 블랙 레이블; estilizado como THEBLACKLABEL ou THEBLΛƆKLΛBEL) é uma gravadora e empresa subsidiária sul-coreana da YG Entertainment. Foi fundada em 2015 pelo produtor da YG e ex-líder da banda 1TYM, Teddy Park, ao lado de Kush.

História 
Em 22 de setembro de 2015, a YG Entertainment anunciou a criação de uma gravadora subsidiária independente, liderada pelo produtor da YG Teddy Park e Kush.  Atualmente, a gravadora abriga o Zion.T, o segundo artista coreano mais vendido em 2015, depois do Big Bang. Em 3 de maio de 2017, a Okasian assinou um contrato exclusivo com o The Black Label. Danny Chung (anteriormente conhecido como Decipher) também assinou com o The Black Label. A gravadora também abriga a Somi, que informou que assinou com a marca em setembro de 2018 e estreou em 13 de junho de 2019.

The Black Label é a segunda subsidiária da YG Entertainment após a HIGHGRND, dissolvida em abril de 2018.

Artistas

Artistas

Solistas 

 Somi
 Zion.T
 Okasian
 Vince

Produtores 

 Teddy
 R.Tee
 Peejay
 24
 Joe Rhee/Vince
 Cawlr
 Danny Chung
 Bryan Chase

Modelos e Atores/Atrizes 

 Ella Gross
 Lee Jum-young
 Heo Jae-hyuk

Discografia

Referências

Ligações externas 

YG Entertainment
Gravadoras da Coreia do Sul
Gravadoras de música pop
Gravadoras de soul
Gravadoras de hip hop